

Pioneer 
 Pioneer Corporation, een fabrikant van consumentenelektronica
 Pioneerprogramma, een ruimtevaartprogramma met onbemande sondes
 Pioneer (duikboot), de eerste onderzeeboot gebruikt in een oorlogssituatie
 Pioneer (Iowa), een plaats in de VS
 Pioneer (Louisiana), een plaats in de VS
 Pioneer (motortaal), motorfietsen die vóór 1905 gebouwd zijn
 Pioneer (Ohio), een plaats in de VS
 Pioneer (vliegtuigmerk)
 Pioneer (tractormerk), een Amerikaans tractormerk
 Pioneer (hop), een variëteit van hop
 Pioneer (Tasmanië), een plaats in de Australische deelstaat Tasmanië

Pioneers 
 Almere Pioneers, een Nederlandse basketbalvereniging uit Almere
 Pioneers of Love, een Nederlandse popgroep uit Leeuwarden
 Western Mass Pioneers, een Amerikaanse voetbalclub uit Ludlow, Massachusetts
 Hoboken Pioneers, een Belgische baseballclub uit Hoboken

Zie ook 
 The Pioneer(s) (doorverwijspagina)
 Pioniers (doorverwijspagina)
 Pionier
 Pionier (eiland)